F40 oder F 40 steht für:
 Hanomag-Henschel F 40, deutscher Lastkraftwagen, siehe Hanomag-Henschel #Mercedes-Benz T2
 Ferrari F40, italienischer Sportwagen
 BMW F40, deutscher Kompaktklasse-PKW
 HMS Jervis Bay (F40), britischer Hilfskreuzer
 HMS Roberts (F40), britischer Monitor der Roberts-Klasse
 HMS Sirius (F40), britische Fregatte der Leander-Klasse (1959)
 INS Talwar (F40), indische Fregatte
 EMD F40C, US-amerikanische Diesellokomotive von Electro-Motive Diesel
 EMD F40PH (PH/PH-2/PH-2M/PH-2C/PHM-2), US-amerikanische Diesellokomotiven von Electro-Motive Diesel
 phobische Störung (ICD-10-Code)
 F40 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

F.40 steht für:
 Farman F.40, französisches Militärflugzeug

F-40 steht für:
 Hirth F-40, Vierzylinder-Zweitakt-Flugzeugmotor für Ultraleichtflugzeuge von Göbler-Hirthmotoren
 Niterói (F-40), brasilianische Fregatte der Niterói-Klasse
 Kerosinsorte für Strahlflugzeuge, siehe Kerosin #JP-4 (NATO-Code F-40)

F40